Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1773-1838), médecin français.
 Gérard Palaprat (1950-2017), est un auteur-compositeur-interprète français.
 Jean de Palaprat (1650-1721), est un avocat et dramaturge français.

Divers 
 Synagogue Palaprat de Toulouse
Patronyme français